Inter multiplices – costituzione di Papa Innocenzo VIII del 1487
Inter multiplices – bolla pontificia di Papa Leone X del 1515
 Inter multiplices – documento di Papa Leone XII del 1827 
 Inter multiplices – documento di Papa Pio VIII del 1829 
Inter multiplices – enciclica di Papa Pio IX del 1853